GRY est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Grímsey, un aéroport islandais desservant l'île de Grímsey, située au nord de l'Islande, selon le code AITA des aéroports.

 Léon Gry (1879-1952), un théologien et bibliste français ;
 René Gry (1828-1907), parolier et auteur dramatique français. 

Gry est un prénom. 

Code IATA des aéroports